Leboluli oder Lebo-Luli steht für:

 Leboluli (See), See in der Gemeinde Aileu, Osttimor
 Lebo-Luli, Aldeia in der Gemeinde Ainaro, Osttimor
 Lebo-Luli (Ort), Ort in der Gemeinde Ainaro, Osttimor